Футхо  () — вьетнамский топоним:
 Футхо — провинция в северной части Вьетнама.
 Футхо  — город в провинции Футхо.